Раза́к-д'Еме́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 60 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 132 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 307,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Разак-д'Еме на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Разак-д'Еме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь